Grötö kan syfta på:
 Grötö, Öckerö kommun – en ö och småort i Öckerö kommun
 Grötö, Nagu – en ö i Skärgårdshavet